Quo vadis (łac. dokąd idziesz) – słowa, które według legendy wypowiedział św. Piotr do Jezusa uciekając z Rzymu przed prześladowaniami. Chrystus odparł, że gdy Piotr opuszcza Rzym, Jezus tam idzie, by dać się powtórnie ukrzyżować.
 Quo vadis – te same słowa św. Piotr wypowiedział już wcześniej, podczas Ostatniej Wieczerzy: Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, a ty trzy razy się mnie wyprzesz. (J 13:36–38).
 Kościół Domine Quo Vadis – kościół w Rzymie, znajdujący się w miejscu, w którym według legendy miał się objawić Chrystus Piotrowi uciekającemu z Rzymu.
 Quo vadis – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, kilkakrotnie ekranizowana:
 Quo Vadis? – film niemy w reż. Lucien Nonguet i Ferdinand Zecca, 1901, Francja
 Quo vadis? – film niemy w reż. Enrico Guazzoni, 1912 Włochy
 Quo vadis? – film niemy w reż. Gabriello D'Annunzio i Georg Jacoby, 1924 Włochy
 Quo Vadis – film w reż. Mervyna LeRoy, 1951 USA
 Quo vadis? – serial telewizyjny w reż. Franco Rossi, 1985 Włochy
 Quo vadis – film w reż. Jerzego Kawalerowicza, 2001 Polska
 Quo vadis – serial w reż. Jerzego Kawalerowicza, 2002 Polska
 Quo vadis – oratorium napisane przez Feliksa Nowowiejskiego
 Quo Vadis – polska grupa muzyczna
 Quo Vadis – kanadyjska grupa muzyczna